Een orgasme tijdens een erotische massage wordt een happy ending genoemd.

Muziek 
 Happy Ending (Dia), een ep uit 2016 van de Zuid-Koreaanse meidengroep Dia
 Happy Ending (Dogstar), een album uit 2000 van de Amerikaanse rockband Dogstar
 Happy Ending (Joe Jackson & Elaine Caswell), een nummer uit 1984
 Happy Ending (Mika), een single uit 2007 van de Libanees-Britse zanger Mika
 Happy Ending (The Phoenix Foundation), een album uit 2007 van de Nieuw-Zeelandse rockband The Phoenix Foundation

Film en televisie 
 Happy Endings (1983), een Amerikaanse film uit 1983 van regisseur Noel Black
 Happy Endings (2005), een Amerikaanse film uit 2005 van Don Roos
 Happy Endings?, een Amerikaanse documentairefilm van Tara Hurley uit 2009
 Happy Ending (2014), een Indiase film uit 2014 van Raj Nidimoru en Krishna D.K.
 Happy Ending (televisieserie), een Zuid-Koreaanse televisieserie uit 2012
 Happy Endings (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 2011–2013

Literatuur 
 Happy Endings (Doctor Who), een roman van Paul Cornell uit 1996, gebaseerd op de televisieserie Doctor Who
 Happy Ending (kort verhaal), een kort sciencefictionverhaal van Henry Kuttner uit 1948
 Happy Endings (kort verhaal), een kort verhaal van Margaret Atwood uit 1983

Zie ook 
 Happy End (doorverwijspagina)
 The Happy Ending (doorverwijspagina)